La LNB Pro A 2018-2019 è stata la 97ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile, la 31ª dalla creazione della LNB, la 14ª con la denominazione di Pro A.

Risultati

Stagione regolare

Play-off

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP del campionato:  David Holston, 
MVP finali:  /  DeMarcus Nelson, 
Allenatore dell'anno:  Pascal Donnadieu, 
Giocatore più migliorato:
Miglior giovane:  Théo Maledon, 
Miglior difensore:  Lahaou Konaté,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019